Korpus (latinsky corpus, tělo, těleso) může být:

právo
 corpus delicti – předmět doličný
 Corpus iuris canonici – viz Kodex kanonického práva
 Corpus iuris civilis – kodifikace římského práva
 habeas corpus – v anglofonních zemích soudní příkaz k předvedení

literatura
 Corpus Christianorum – edice řeckých a latinských křesťanských textů
 Corpus Hermeticum – pozdně starověká sbírka alexandrijských duchovních textů
 Corpus Hippocraticum – sbírka starověkých lékařských textů, tradičně připisovaná Hippokratovi 
 Corpus reformatorum – sbírka reformačních textů
 Corpus thomisticum – soubor textů Tomáše Akvinského s indexy atd.

hudba
 korpus (hudba) – rezonanční skříňka strunných nástrojů
 Corpus (album)  – album Sebastiana Maria vydané v roce 1997
 Corpus delicti (skupina) – gothic-rocková skupina

výtvarné umění
 Corpus – tělo Krista na kříži 
 Corpus vasorum antiquorum – mezinárodní edice starověkých nádob z různých muzeí

lingvistika
 jazykový korpus – soubor jazykových slovníků

biologie
 corpus callosum (kalózní těleso) – součást mozku savců
 corpus cavernosa (topořivé těleso) – topořivé těleso
 corpus luteum (žluté tělísko) – žláza s vnitřní sekrecí u savců

botanika
 korpus (botanika) – vnitřní část kořene a stonku rostlin (viz teorie korpusu a tuniky)

 geografie
 Corpus Christi (Texas)

 gastronomie
 korpus (gastronomie) – upečená část dortu, která se dále zdobí a upravuje

vojenství 
 armádní sbor – v některých armádách označovaný jako korpus (corps)

Související články 
 těleso (rozcestník)
 tělísko